Флоренс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Флоренс, Дэвид (род. 1982) — спортсмен из Великобритании, каноист, олимпийский медалист.
 Флоренс, Холли (урожденная Грима; род. 1983) ― австралийская баскетболистка, игравшая на позиции центровой.

Топонимы 
 Флоренс — мыс в Чукотском автономном округе России, расположенный на западной оконечности острова Врангеля.
 Флоренс — город в США на северо-западе штата Алабама, центр округа Лодердейл.
 Флоренс — город в США , центр округа Пинал.
 Флоренс — город в округе Лайон, штат Миннесота, США. 
 Флоренс — тауншип в округе Гудхью, Миннесота, США.
  — город в штате Орегон, США.

Другое 
 (3122) Флоренс — небольшой околоземный астероид из группы Амура (II), который принадлежит к светлому спектральному классу S. Флоренс — атлантический ураган 4 категории 2018 года.

 См. также 
 «Флоренс Аравийская» — сатирический и одновременно очень печальный роман Кристофера Бакли. 
 Флоренсио
 Флоренсов
 Флоренц
 Флоренция (значения)